Сражение в Южной Гуанси () — одно из 22 основных сражений между Национально-революционной армией и императорской армией Японии во время Второй японо-китайской войны.

В ноябре 1939 году японцы высадились на побережье Гуанси и захватили Наньнин. В этом бою японцы успешно отрезали Чунцин от океана, фактически перекрыв иностранную помощь для Китая. Помощь Китаю теперь оказывалась только из Индокитая и по Бирманской дороге.

Китайцы были в состоянии осуществить несколько крупных наступлений. Большинство конфликтов произошло в борьбе за перевал Куньлунь. С успехом вьетнамской экспедиции в сентябре 1940 года, японцы смогли отрезать Китай из Индокитая. Таким образом осталась только Бирманская дорога. К ноябрю 1940 года японские войска были эвакуированы из Гуанси, за исключением некоторых прибрежных анклавов.

Источники 
 Hсу Лун-Hсуэнь и Чан Мин-Кай, История Японо-китайской войны (1937—1945) 2-е Изд., 1971. Перевел Вэнь Ха-Hсын, Чун У. Публикации; 33, 140-й Переулок, Тун-Хва Стрит, Тайбэй, Тайвань, Республика Китай. стр. 311—318, стр. 325—327.
 Map 18
  Perry-Castañeda Library Map Collection, China 1:250,000, Series L500, U.S. Army Map Service, 1954.
Топографические карты Китая во время Второй Мировой Войны.
 Эти две карты охватывают области, где прошло большинство боев:
 Lai-Pin nf49-1, показан перевал Куньлунь и дорога из Наньнина, так же карта:
 Nanning nf49-5

Сражения Японо-китайской войны (1937—1945)